The Blue Jukebox är ett album från 2004 av Chris Rea.

Låtlista
The Beat Goes On 	
Long Is The Time,hard Is The Road 	
Let's Do It 	
Let It Roll 	
Steel River Blues 	
Somebody Say Amen 	
Blue Street 	
Monday Morning 	
Restless Soul 	
What Kind Of Love Is This 	
Paint My Jukebox Blue 	
Baby Don't Cry 	
Speed

Musikalbum 2004
Album av Chris Rea